Onofre d'Alentorn i de Botella, diputat eclesiàstic president de la Diputació del General entre 1608 i 1611
 Onofre d'Alentorn i d'Oms, diputat militar de la Diputació del General entre 1593 i 1596, bandoler i pare de l'anterior